Владимир Давидович Лищук (15 октября 1931, село Черче, теперь Чемеровецкого района Хмельницкой области — село Летава Чемеровецкого района Хмельницкой области) — украинский советский деятель, новатор сельскохозяйственного производства, председатель колхоза имени Ленина села Летава Чемеровецкого района Хмельницкой области. Герой Социалистического Труда (24.12.1976). Депутат Верховного Совета УССР 10-го созыва (1980 год).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Окончил семилетнюю школу в селе Черче Чемеровецкого района Каменец-Подольской области. Трудовую деятельность начал в 1950 году колхозником. Служил в Советской армии.

Окончил сельскохозяйственный техникум. После окончания техникума работал бригадиром полеводческой бригады, агрономом, заместителем председателя колхоза имени Постышева Чемеровецкого района Хмельницкой области.

Член КПСС с 1959 года.

В 1965-1970 годах — председатель колхоза «Рассвет» Чемеровецкого района Хмельницкой области.

В 1970 — 11 ноября 1980 года — председатель ордена Ленина колхоза имени Ленина села Летавы Чемеровецкого района Хмельницкой области.

Награды и звания 

 Герой Социалистического Труда (24.12.1976)
 два ордена Ленина (, 24.12.1976)
 орден Октябрьской Революции
 медали

Источники 

 газета «Правда Украины» (Київ) — 1980 рік — листопад.

Герои Социалистического Труда
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Кавалеры ордена Октябрьской Революции
Кавалеры ордена Ленина
Члены КПСС
Председатели колхозов